Малик Мартен Фофана (; род. 31 марта 2005) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Гент» и сборной Бельгии до 17 лет.

Карьера
Летом 2014 года перешёл из академии «Эндрахта» в молодёжку «Гента». Дебютировал за клуб в Суперкубке Бельгии 2022 в матче с «Брюгге», заменив Свена Кумса на 95-ой минуте. В чемпионате Бельгии сыграл 30 июля 2022 года в матче с клубом «Сент-Трюйден».

Карьера в сборной
Играл за сборные Бельгии до 15 и 17 лет.

Ссылки

Примечания
       
 
 
Футболисты Бельгии            
Игроки ФК «Гент»